Каливала има више значења:

 Општина Каливала (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Каливала (Каливала, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику